Bobrov může být:
 Bobrov (Slovensko) – vesnice v Žilinském kraji na Slovensku
 Bobrov (město) – město ve Voroněžské oblasti v Ruské federaci